Кубок японской лиги () — соревнование для японских футбольных клубов Джей-лиги. Ежегодно проводится Японской футбольной ассоциацией. Учреждён в 1992 году.

В настоящее время турнир носит название «Yamazaki Nabisco Cup» по названию основного спонсора соревнования.
 
C 2007 года победитель турнира квалифицируется на участие в Кубке банка Суруга.

Текущий формат 
Формат соревнований меняется практически ежегодно в зависимости от участия японских команд в международных турнирах.

Победители и финалисты

Финалы

Примечания 

1 кубковый турнир не проводился вообще

Джей-лига
Япония
Кубок японской лиги по футболу